Canada
 Flat Island (Bonavista Bay), een eiland voor de oostkust van Newfoundland
 Flat Island (Placentia Bay), een eiland voor de zuidkust van Newfoundland
 Flat Island (Saint Lawrencebaai), een eiland voor de westkust van Newfoundland
 Flat Island (Nunavut), een eiland in het uiterste oosten van Nunavut
 Sandy Point, ook Flat Island genoemd, een eiland voor de westkust van Newfoundland

Elders
 Flat Island (Hongkong), een eiland in het noordoosten van Hongkong
 Flat Island (India), een eiland van de Andamanen
 Flat Island, de Engelstalige naam van Île Plate, een eiland van Mauritius
 Flat Island (Spratly-eilanden), een van de Spratly-eilanden

Zie ook 
 Flat Islands (doorverwijspagina)